Jean II. ist der Name folgender Personen:
 Jean II. de Bourbon (1426–1488), Graf von Clermont-en-Beauvaisis, später Herzog von Bourbon und Auvergne
 Jean II. de Brosse (wohl 1423–1482/83), Graf von Penthièvre de iure uxoris, Vicomte de Bridiers und Seigneur de Sainte-Sévère, de Boussac et d’Huriel
 Jean II. de Croÿ (um 1403–1473), erster Graf von Chimay, Herr von Tours-sur-Marne und Generalkapitän des Hennegaus
 Jean II. de Neufchâtel (1417/18–1489), burgundischer und französischer Militär und Diplomat
 Jean II. des Barres († 1324), Marschall von Frankreich
 Jean II. d’Estrées (1624–1707), Marschall und Admiral von Frankreich
 Jean II. d’Harcourt (1245–1302), französischer Ritter, Herr von Harcourt, Baron von Elbeuf und Vizegraf von Châtellerault und Saint-Sauveur
 Jean II. Le Maingre (1366–1421), Marschall von Frankreich
 Jean II. (Monaco) (1468–1505), von 1494 bis 1505 Herr von Monaco
 Jean II. (Viennois) (1280–1319), Dauphin von Viennois von 1306 bis 1319